Burk ist der Name folgender Orte:

 Burk, Gemeinde im Landkreis Ansbach, Bayern

 Burk (Bautzen), Ortsteil der Stadt Bautzen, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Burk (Forchheim), Ortsteil der Stadt Forchheim, Landkreis Forchheim, Bayern
 Burk (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Burk (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Burk (Gemeinde Mittersill), Ortschaft von Mittersill, Pinzgau, Land Salzburg

im NRHP gelistete Objekte:
 Burk Brothers and Company, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 85003493

Burk ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Burk (1812–1869), deutscher Unternehmer und Landtagsabgeordneter
 Bryan Burk (* 1968), US-amerikanischer Fernseh- und Filmproduzent
 Carl von Burk (1827–1904), deutscher Theologe und Stiftsprediger
 Dean Burk (1904–1988), US-amerikanischer Biochemiker
 Erika Burk (* 19??), deutsche Hörspielautorin
 Greg Burk (* 1969), US-amerikanischer Jazzpianist
 Heinrich Burk (1914–2011), deutscher Schriftsteller
 Henning Burk (* 1945), deutscher Regisseur und TV-Autor
 Henry Burk (1850–1903), US-amerikanischer Politiker
 Ignacio Burk (1905–1984), deutscher Missionar und Hochschullehrer
 James Burk (* 1948), US-amerikanischer Militärsoziologe
 Janina Burk-Luibl (* 1983), deutsche Tiermedizinerin und Hochschullehrerin
 Johan Burk (1887–??), niederländischer Ruderer
 Karl Burk (1898–1963), deutscher SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
 Markus Philipp Burk (1755–1855), deutscher Pfarrer und Kunstschriftsteller
 Michael Burk (* 1924), deutscher Kabarettist und Schriftsteller
 Rudolf von Burk (1841–1924), deutscher Militärarzt

Siehe auch:
 Burck
 Burgk
 Bourque
 Purk
 Burks